Als Regierung Michel werden folgende belgische Regierungen unter Charles Michel bezeichnet: 

 Regierung Michel I, von 2014 bis 2018
 Regierung Michel II, von 2018 bis 2019